Ricke steht für:

 die waidmännische Fachbezeichnung für das weibliche Reh

Ricke ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Ricke (* 1962), deutscher Journalist
 Helmut Ricke (* 1936), deutscher Manager
 Helmut Ricke (Museologe) (* 1943), deutscher Museumswissenschaftler
 Herbert Ricke (1901–1976), deutscher Ägyptologe
 Jens Ricke, deutscher Radiologe
 Kai-Uwe Ricke (* 1961), deutscher Manager
 Rolf Ricke (* 1934), deutscher Galerist und Kunstsammler
 Tim Ricke (* 1977), deutscher Schauspieler und Amateur Bodybuilder

Siehe auch
 Rike
 Rieke
 Rikke